AFTN steht für:
 Aeronautical Fixed Telecommunication Network,  Datenkommunikationsnetzwerk für Luftfahrt, siehe auch Aeronautical Telecommunications Network
 American Forces Thailand Network, US-amerikanischer Soldatenradiosender, siehe American Forces Network #Thailand, AFTN

Abkürzung